Футболісти у десятках найкращих спортсменів України — представники найпопулярнішого виду спорту в реєстрах провідних українських спортсменів, які щорічно укладає Асоціація спортивних журналістів України, а перед тим — «Спортивна газета» і Київський інститут фізкультури.

Див. також 
 Спортивний тренер року в Україні

Джерела 
 Газета «Радянський спорт» / «Спортивна газета» за 1960―1999 роки
 Газета «Український футбол» за 1 грудня 2009 року, № 178

Посилання 
 Марлос — 37-й!

Українські футбольні нагороди
Україна
Найкращі з спорту в Україні